Jméno a příjmení Jiří Liška má více nositelů:

 Jiří Liška (* 1949) – český zvěrolékař a politik ODS
 Jiří Liška (fotbalista) (* 1982) – český fotbalový obránce
 Jiří Liška (házenkář) (* 1952) – československý házenkář
 Jiří Liška (pediatr) (* 1944) – český pediatr a nefrolog
 Jiří Liška (režisér) (* 1992) – český režisér, herec a loutkář